

Дани сећања 

1470-е пне.

fr:1470 av. J.-C.